O Programa Eco-escolas é um projecto educativo internacional promovido pela organização não governamental euopeia Fundação para a Educação Ambiental (em inglês: Foundation for Environmental Education - FEE) e apoiado pela Comissão Europeia.

O programa, destinado preferencialmente às escolas do ensino básico, mas aberto a todos os graus de ensino do pré-escola às universidades, pretende reconhecer (com a atribuição da Bandeira Verde Eco-Escola) e estimular as escolas empenhadas em melhorar o seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade.

Uma Eco-Escola é uma instituição de ensino que segue o Programa Eco-Escolas. Até o final do ano lectivo 2004/05, 14.000 escolas no mundo participam do programa.

Programa 
O Programa Eco-Escolas consiste numa metodologia constituída por sete passos:
 Conselho Eco-Escolas
 Auditoria ambiental
 Plano de acção
 Monitorização/Avaliação
 Trabalho curricular
 Divulgação à comunidade
 Eco-código

Em Portugal 
Em Portugal, o Programa Eco-Escolas é organizado pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). O Programa Eco-Escola foi implementado em Portugal desde o ano lectivo 1996/97. Atualmente, o Programa Eco-Escolas, completando a sua 1.ª década, conta com mais de 500 inscrições em 2006. 356 inscrições alcançaram o nível de qualidade que possibilitou a obtenção do galardão Bandeira Verde Eco-Escola.

Resto do Mundo 
Actualmente, em 2007, o Programa Eco-Escolas encontra-se implantado em 37 países. São eles:

África 
 África do Sul
 Marrocos
 Quénia

América 
 Brasil
 Chile

Ásia 
 Bangladesh

Europa 
 Alemanha
 Bélgica
 Bulgária
 Chipre
 Dinamarca
 Escócia
 Eslováquia
 Eslovénia
 Espanha
 Estónia
 Finlândia
 França
 Gales
 Grécia
 Holanda
 Inglaterra/Irl. Norte
 Irlanda
 Islândia
 Itália
 Letónia
 Lituânia
 Malta
 Noruega
 Portugal
 República Checa
 Roménia
 Rússia
 Suécia
 Turquia

Oceania 
 Nova Zelândia

Ligações externas 
 
 Associação Bandeira Azul da Europa - secção portuguesa

Educação ambiental
Educação